Kenji

Kenji é o co-protagonista do jogo eletrônico da Capcom, Red Heart, conhecido no japão como Warzard.

Kenji é o líder do esquadrão de ninjas de seu país, que está sendo indiretamente atacado por invasores desconhecidos, seu objetivo é, junto de todo o esquadrão, investigar e descobrir quem são esses invasores, e elimina-lo.

Ele usa técnicas ninjas, como atirar facas, correntes e golpes rápidos.
Personagens de jogos eletrónicos